A 2008-as WTCC cseh nagydíj volt a 2008-as túraautó-világbajnokság ötödik fordulója. 2008. június 15-én rendezték meg a Masaryk Circuit-on, Brno-ban, Csehországban.

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Második futam

További információk 
 Eredmények

Csehnagydíj
WTCC2008